А́пдайк () — английская фамилия.

Известные носители 
 Апдайк, Даниел (1860—1941) — американский типограф, историк книгопечатания.
 Апдайк, Джон Хойер (1932—2009) — американский писатель, поэт и эссеист, литературный критик.